Dave Stewart kan syfta på:
 David A. Stewart – brittisk musiker och musikproducent mest känd för att vara en del av Eurythmics
 Dave Stewart (musiker) – spelat klaviatur i band som bland andra Egg, Hatfield & The North, National Health och Bruford.
 Dave Stewart (trummis) – i musikgruppen Camel (musikgrupp)
 Dave Stewart (gitarrist) – gitarr och sång i Steve Hillages band
 Dave Stewart (basebollspelare) – amerikansk basebollspelare och -tränare, utsedd till Most Valuable Player i World Series 1989
 Dave Stewart (konstnär)

Se även 
 David Stewart
 David Stuart